Nanto se poare referi la:

 Municipiul Nanto, o localitate în Japonia, în prefectura Toyama.
 Orașul Nanto, o localitate în Italia, în regiunea Veneto.